Алекса́ндр Росто́вский:
 Ростовский, Александр Андреевич (1770—1830) — генерал-майор, герой сражения при Прейсиш-Эйлау.
 Ростовский, Александр Владимирович (?—1522/1523) — боярин и воевода на службе у Ивана III и Василия III.